109-я стрелковая дивизия — воинское пехотное соединение РККА в Великой Отечественной войне.

История 
Дивизия сформирована 29 января 1942 года путём переименования 2-й стрелковой дивизии в Севастополе. В действующей армии с 29 января 1942 по 30 июля 1942 года. Участвовала в обороне Севастополя, южный сектор.

В июне 1942 года осталась в арьергарде отступающих частей Отдельной Приморской армии, прикрывая отступление. Основная часть дивизии погибла или попала в плен войскам 4-й румынской горнострелковой дивизии под командованием генерал Георге Манолиу. 30 июля 1942 года официально расформирована.

Подчинение 
 Отдельная Приморская армия

Состав 
 381-й стрелковый полк, подполковник Артем Тихонович Макиенок
 456-й стрелковый полк (т. н. пограничный), полковник Рубцов Герасим Архипович 
 602-й стрелковый полк, полковник Ерофеев Павел Дмитриевич 
 404-й артиллерийский полк
 256-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 234-я зенитная батарея
 192-й минный дивизион
 173-я разведрота
 229-й сапёрный батальон
 279-й отдельный батальон связи
 281-й медико-санитарный батальон
 44-я отдельная рота химической защиты
 190-я автотранспортная рота
 173-я (191-я) полевая хлебопекарня
 992-й дивизионный ветеринарный лазарет
 1729-я полевая почтовая станция
 1421-я полевая касса Госбанка

Командиры 
 генерал-майор Пётр Георгиевич Новиков (ранен, взят в плен командой итальянского торпедного катера во время эвакуации из Севастополя)

Отличившиеся воины дивизии 
  Богатырь, Иван Иванович, ефрейтор, стрелок 456-го стрелкового полка.
  Главацкий, Георгий Константинович, политрук, военный комиссар батальона 381-го стрелкового полка.
  Линник, Павел Дмитриевич, ефрейтор, разведчик 173-й отдельной разведывательной роты.

Память 
Памятное место боя пограничников 456-го полка в ноябре 1941 года против фашистских захватчиков расположено в Бахчисарайском районе, Голубинский сельский совет, на 29/43 км шоссе Ялта-Бахчисарай. Памятник истории местного значения. Приказ Министерства культуры Украины от 31.07.2012 №814, охранный №1846-АР.  Охранная зона в радиусе 5 м от центра памятника, утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16.

Примечания

Ссылки 
 Справочник на сайте RKKA.RU
 Справочник на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета
 Краткая справка о боевом пути 109 сд ПА в период обороны Одессы, Перекопа и Севастополя 1941-1942 гг.

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году